Castillo de Dos Hermanas puede hacer referencia a:

 Castillo de Dos Hermanas (Montemayor), edificio en la provincia de Córdoba (España).
 Castillo de Dos Hermanas (Navahermosa), edificio en la provincia de Toledo (España).
 Castillo de Dos Hermanas (Rueda de Jalón), edificio en la provincia de Zaragoza (España).
 Castillo de la Serrezuela (Dos Hermanas), edificio en la provincia de Sevilla (España).